Bicknell kan syfta på:

Geografi
 Bicknell, Indiana
 Bicknell, Utah

Personer
 Alf Bicknell (1928–2004), Beatles chaufför från 1964 till 1966